Педро К. Колорадо 1. Сексион има више значења:

 Педро К. Колорадо 1. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Педро К. Колорадо 1. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику